La guerra de los mundos (en inglés The War of the Worlds) es una novela de ciencia ficción de H. G. Wells. También puede referirse a:

 La guerra de los mundos (1938), adaptación radiofónica de Orson Welles de la novela anterior.
 La guerra de los mundos (1953), película de ciencia ficción dirigida por Byron Haskin.
 La guerra de los mundos (2005), película de ciencia ficción y suspenso dirigida por Steven Spielberg.
 H. G. Wells' The War of the Worlds (2005), película dirigida por David Michaell Latt.
 Jeff Wayne's Musical Version of The War of the Worlds, álbum conceptual de 1978.
 War of the Worlds, álbum de Bad Astronaut.
 Jeff Wayne's The War of the Worlds, videojuego de 1998.
 ROH/NJPW War of the Worlds, series de eventos de lucha libre profesional de las empresas Ring of Honor y New Japan Pro-Wrestling.
 War of the Worlds, episodio doble de Ben 10: Alien Force.
 La guerra de los mundos II: la nueva generación, serie de televisión.